Fejérváry ist der Familienname folgender Personen:

 Aranka Mária Fejérváry-Lángh (1898–1988), ungarische Zoologin
 Géza Fejérváry (1833–1914), ungarischer Politiker
 Géza Gyula Imre Fejérváry (1894–1932), ungarischer Herpetologe

 siehe auch 

 Codex Fejérváry-Mayer, präkolumbischer Kalendercodex der Azteken